Maiko kan syfta på följande:

 Maiko (geishalärling), se Geisha
 Maiko (vattendrag i Kongo-Kinshasa)